Veronica Omroep Organisatie, een Nederlandse publieke omroep tot 1995
 Veronica TV (HMG), een Nederlandse commerciële televisiezender tussen 1995 en 2001, onderdeel van de Holland Media Groep
 Veronica TV (Talpa TV), een Nederlandse commerciële televisiezender sinds 2003, aanvankelijk onderdeel van SBS Broadcasting, sinds 2017 later van Talpa Network